Serie D 2014-2015 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2014-2015 – gironi A-B-C di questa edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2014-2015 – gironi D-E-F di questa edizione del campionato di calcio italiano
 Serie D 2014-2015 – gironi G-H-I di questa edizione del campionato di calcio italiano